«Love Songs (They Kill Me)» — песня немецкой группы Cinema Bizarre, с их дебютного альбома Final Attraction. Песня была #9 в German Hot 100 чарте.

Песни сингла 
CD Сингл (2-трека версия)
 «Lovesongs (They Kill Me)» — 3:44
 «Lovesongs (They Kill Me) (Eyeland Remix)» — 3:43

CD Сингл
 «Love Songs (They Kill Me)» — 3:44
 «She Waits For Me» — 3:13
 «Lovesongs (They Kill Me) (Kyau & Albert Remix)» — 6:36
 «Lovesongs (They Kill Me) (Instrumental)» — 3:44

Ссылки 

Синглы 2007 года
Синглы Island Records